Gilby può riferirsi a più significati:

Gilby Clarke, chitarrista statunitense
Gilby, località del Dakota del Nord, Stati Uniti
Gilby, scuderia di Formula 1 degli anni '60